Paddock est un terme d'origine anglophone.

Nom commun 

 En sport équestre (à l'origine du terme), le paddock est une piste d'entraînement. C'est dans cette enceinte réservée que les cavaliers détendent et échauffent leur cheval avant d'effectuer leur épreuve. Un « commissaire au paddock » est chargé d'en gérer le fonctionnement.

 En sport hippique : sur les champs de course (ou hippodromes), le paddock est l'endroit où les chevaux sont présentés aux parieurs avec leur jockey avant chaque course.

 En sports mécaniques, le paddock est une enceinte réservée aux équipes engagées dans une compétition. On y parque les véhicules de course et de soutien. Dans certains cas, les équipes y installent des zones de travail, souvent sous tentes, pour préparer et régler les machines. Le paddock est parfois ouvert au public.

 En agriculture, c'est la subdivision d'une parcelle de prairie permettant une gestion plus fine du pâturage des bovins.

Bande dessinée 

 Paddock, cinquante-huitième tome de la série Michel Vaillant, paru en 1995.
 Paddock, les coulisses de la F1, série de bandes dessinées humoristiques sur la Formule 1, publiée à partir de 2007.

Nom propre

Toponyme 

 Paddock Wood, ville et une paroisse civile située dans le comté du Kent au Royaume-Uni.

Patronyme 

 Algernon Paddock (1830-1897), homme politique républicain américain ;
 Charley Paddock (1900-1943), athlète américain ;
 John Paddock (1954-), joueur et entraîneur de hockey sur glace canadien ;
 Tom Paddock (1822-1863), champion britannique de pugilat.

Autre 
 (15551) Paddock, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Notes et références 

Patronyme anglais
Lieu en rapport avec les équidés
Compétition de sport mécanique
Vocabulaire du sport automobile